«Видео Бенни» () — фильм режиссёра Михаэля Ханеке, снятый в 1992 году. Картина получила призы Венского кинофестиваля (1992) и ФИПРЕССИ (1993).

Сюжет 
Бенни живёт в обеспеченной семье. Родители уделяют мало внимания сыну, и тот полностью погружён в свои увлечения — съёмку на любительскую камеру и просмотр низкобюджетных фильмов ужасов. Однажды на ферме Бенни снимает сцену забоя свиньи, тогда же ему удаётся выкрасть пистолет с патронами. Кадры настоящего убийства производят на подростка сильное впечатление, он любит их пересматривать. Через некоторое время, дождавшись отъезда родителей, он приводит в гости случайную знакомую и смертельно ранит её из пистолета, снимая происходящее на видеокамеру. Желая поделиться с кем-то происшедшим и не зная, что делать с трупом, он показывает видеозапись родителям.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы Михаэля Ханеке
Фильмы-драмы Австрии
Фильмы-драмы Швейцарии
Фильмы-триллеры Австрии
Фильмы-триллеры Швейцарии
Фильмы на английском языке
Независимые фильмы Австрии
Независимые фильмы Швейцарии
Фильмы Австрии 1992 года
Фильмы Швейцарии 1992 года
Фильмы Wega Film